Een dosis is een afgemeten hoeveelheid. 
 posologie, een dosering van een geneesmiddel;
 stofhoeveelheid, een grootheid met als eenheid mol;
hoeveelheid ioniserende straling;
 geabsorbeerde dosis;
 radioactieve-dosisequivalent.